Le nom dUSS Guardian a été porté par plusieurs navires de lUnited States Navy :

 l', un liberty-ship lancé comme SS James G. Squires en 1945, placé en réserve à la fin de la Seconde Guerre mondiale, converti en navire de détection radar comme USS Guardian en 1955, décomissionné en 1965 et détruit en 1971 ;
 le torpilleur , nommé USS Guardian en 1959 ;
 l', un dragueur de mine de la classe Avenger, lancé en 1987, commissionné en 1989 qui s'est échoué en 2013.

Guardian